Герхард Бертхольд (; 18 марта 1891 — 14 апреля 1942) — немецкий военачальник, генерал-лейтенант вермахта, командующий 31-й пехотной дивизией во время Второй мировой войны. Кавалер Рыцарского креста Железного креста, высшего ордена нацистской Германии. Погиб 14 апреля 1942 года на Зайцевой Горе.

Награды 
 Железный крест (1914) 2-го и 1-го класса (Королевство Пруссия)
 Нагрудный знак «За ранение» (1918) в чёрном
 Почётный крест Первой мировой войны 1914/1918 с мечами
 Медаль «В память 1 октября 1938 года»
 Пряжка к Железному кресту (1939) 2-го класса (15 сентября 1939)
 Пряжка к Железному кресту (1939) 1-го класса (1 октября 1939)
 Нагрудный знак «За ранение» (1939) в серебре
 Медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/42»
 Рыцарский крест Железного креста (4 декабря 1941)

Ссылки 
 
 
 
 

Генерал-лейтенанты (вермахт)
Погибшие в боях Второй мировой войны